Rio Jaguari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Córrego Pindó, vattendrag, Mato Grosso do Sul, 
 Rio Jaguari (vattendrag i Brasilien, Rio Grande do Sul, lat -29,50, long -51,35), 
 Rio Jaguari (vattendrag i Brasilien, Rio Grande do Sul, lat -29,69, long -55,13), 
 Rio Jaguari (vattendrag i Brasilien, São Paulo), 
 Rio Jaguari (vattendrag i Brasilien, lat -22,68, long -47,28), 
 Rio Jaguari (vattendrag i Brasilien, Paraná), 

Robotskapade Brasilienförgreningar